Manuel Palacio Fajardo peut désigner :

Personnalités 
 Manuel Palacio Fajardo (1784-1819) : héros de la Guerre d'indépendance du Venezuela.

Toponymes

Manuel Palacio Fajardo : l'une des 14 paroisses civiles de la municipalité de Barinas dans l'État de Barinas.